Горностаево — название населённых пунктов:

Россия 
 Горностаево — деревня в Коломенском районе Московской области.
 Горностаево — деревня в Ступинском районе Московской области.